Das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2012 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger waren Bob und Mike Bryan, sie schieden im Halbfinale gegen die späteren Titelträger Jonathan Marray und Frederik Nielsen aus. Das mit einer Wildcard ausgestattete Doppel besiegte im Finale Robert Lindstedt und Horia Tecău, die damit zum dritten Mal in Folge im Finale scheiterten. Marray und Nielsen sind das erste Doppelpaar, das mit einer Wildcard in Wimbledon den Titel holte. Marray ist der erste Brite seit 1936, der den Doppelbewerb in Wimbledon gewinnen konnte. Nielsen ist der erste dänische Grand-Slam-Titelträger im Doppel überhaupt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 21. bis 22. Juni statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2012